Miejscowości w USA:
 Marquand – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Madison
Gminy w USA:
 Marquand (ang. Marquand Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Madison